Burnley steht für:
 eine Stadt in England; siehe Burnley
 ein Borough in England; siehe Borough of Burnley
 ein Wahlbezirkes in England; siehe Burnley (Wahlkreis)
 eine Stadt in Australien; siehe Burnley (Australien)
 FC Burnley, englischer Fußballverein

Burnley ist der Familienname folgender Personen:
 James H. Burnley (geb. 1948), US-amerikanischer Politiker und Minister
 Paul Burnley (geb. vor 1980), britischer Rechtsrock-Sänger